Gnathostomata (Echinodermata)
Gnathostomata (Vertebrata), een groep van dieren die behoort tot de chordadieren (Chordata)